Centraal Nijverheidscomité, een voormalige Belgische werkgeversorganisatie
 Computer numerical control